Акиндин Печерский — имя двух настоятелей Киево-Печерского монастыря.

 Акиндин I (XII век) — игумен Киево-Печерского монастыря, о котором известно только из грамоты великого князя Андрея Боголюбского о возведении Киево-Печерского монастыря в 1159 году в статус лавры и его подчинении непосредственно Константинопольскому патриарху. Подложность данной грамоты была установлена Макарием (Булгаковым).
 Акиндин II (ум. после 1231 года) — архимандрит Киево-Печерского монастыря в 20-30-х годах XIII века, неоднократно упоминается в Киево-Печерском патерике. Святой Русской православной церкви.

Примечания